Le terme Dauphiné peut se référer à:

Toponymes

Rivière Dauphiné, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant L'Île-d'Anticosti, dans la MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.

Le Dauphiné est une entité historique et culturelle française.
 Le Dauphiné de Viennois est un état féodal du Saint-Empire romain germanique.
 La Province du Dauphiné est une ancienne province française, qui succède au Dauphiné de Viennois en 1349.
 Le Dauphiné d'Auvergne est une région historique de l'Auvergne.